Waterborough est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Waterborough, hameau du Nouveau-Brunswick
Paroisse de Waterborough, paroisse du comté de Queens au Nouveau-Brunswick

Voir aussi
Walterborough, ville du comté de Colleton en Caroline du Sud

Homonymie de toponyme